Universiteit Leuven (1425-1797), de voormalige universiteit in de stad Leuven die bestond tussen 1425 en 1797
 Rijksuniversiteit Leuven, de voormalige universiteit in Leuven die bestond van 1817 tot 1835
Katholieke Universiteit Leuven, universiteit opgericht in de Mechelen in 1834 en in 1971 gesplitst in
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), huidige Nederlandstalige universiteit in de Vlaamse stad Leuven
Université catholique de Louvain (UCLouvain), huidige Franstalige universiteit in Louvain-la-Neuve